Alone in New York – cortometraggio del 1912 diretto da Ashley Miller
Alone in New York – film del 1914 prodotto dalla Mittenthal Film Company